Az 1975-ös wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte az ausztrál Evonne Cawley előtt.

Kiemeltek 

  Chris Evert (Elődöntős)
  Martina Navratilova (Negyeddöntős)
  Billie Jean King (Bajnok)
  Evonne Cawley (Döntős)
  Margaret Court (Elődöntős)
  Virginia Wade (Negyeddöntős)
  Olga Morozova (Negyeddöntős)
  Kerry Reid (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1975 a teniszben